Ранчо Купидо има више значења:

 Ранчо Купидо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Купидо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику